Ellesmere – miasto w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Ellesmere Port – miasto przemysłowe w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Ellesmere – jezioro w Nowej Zelandii
 Hrabia Ellesmere – hrabstwo w parostwie Zjednoczonego Królestwa
 Wyspa Ellesmere’a – wyspa w Kanadzie